Vier Bücher bezeichnet:

 Vier Bücher (Konfuzianismus)
 Kutub arba'a (Schiitische Literatur)